Глория Бонавери (; род. 20 апреля 1961) — итальянская певица родом из Болоньи.

В 1980 году начала выступать как профессиональная певица, в 1981 становится сольной вокалисткой оркестра Болоньи. С 1984 года начинает активно давать вечерние выступления в Болоньи и провинции. В 1986году  участвует в фестивале «Festivalbar» дуэтом «Dave e Gloria» вместе с Davide Budriesi с песней «Love was new».

В начале 1990-х годов принимает участие в 3 телепередачах Karaoke di Fiorello и в каждой становится победителем.

В 1994 году исполняет кавер на песню «Dune Mosse» артиста Дзуккеро, и получает первое место в категории «Кавер» на .

В 1995 году участвует в Фестивале в Сан-Ремо в категории «Новые Голоса» () с песней «Le voci di dentro» (G. Nuti, C. Valli и P. Recalcati), получив Премию критиков ().

В мае 1996 года выпускает свой первый альбом («Gloria», лейбл MCA), спродюсированный маэстро Чельсо Валли. В 1996 году была награждена «Премией Мии Мартини» ().

С 1999 года преподаёт в певческой школе MusicArti в Болонье. Является преподавателем по вокалу певца Максимилиано Модести, в 2019 году выпустившего свой первый сингл.

Дискография

Альбом 
 1996 — Глория

Синглы 
 1994 — Dune mosse
 1995 — Le voci di dentro
 2012 — Vivere a metà
 I gabbiani di Marshall
 La gioia e il dolore

Примечания

Ссылки 
 Глория Бонаверти
 Apple music
 Gloria Bonaveri — Dave & Gloria — Love was new — FestivalBar 1986
 Альбомы и синглы
 Биография на Music Art

Певцы и певицы Италии
Победители Фестиваля в Сан-Ремо
Авторы-исполнители Италии
Поп-музыканты Италии